Pacific Life Open 2006 – tenisowy turniej WTA z cyklu BNP Paribas Open rozgrywany w dniach 8–19 marca 2006 roku w Indian Wells na kortach twardych o puli nagród 2 100 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Kalifornii